Георг Пенц (, * 1500 — † 11 жовтня 1550) — німецький художник, графік, гравер доби Відродження, учень Альбрехта Дюрера.
  Марвін Пенц Гей молодший, Marvin Pentz Gaye, Jr.) (2 квітня 1939 — 1 квітня 1984 ) — американський співак.
 Петер Пенц — австрійський саночник.